Кабаненко Ігор Васильович (1960) — український військовий моряк, адмірал Військово-Морських Сил ЗС України.
 Кабаненко Микола Максимович (1877—1943) — український комуністичний діяч, член та секретар ВУЦВК.
 Кабаненко Сергій Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища